Lugus – divinità della mitologia celtica
Lugus – località delle Filippine
Lugus Planitia – struttura geologica della superficie di Mercurio